El Tule (gemeente) - gemeente in Mexico
 El Tule (plaats) - plaats in bovenstaande gemeente